The Music of Nashville — Original Soundtrack (Season 1, Volume 1) — дебютный альбом-саундтрек американского музыкально-драматического телесериала «Нэшвилл» с Конни Бриттон и Хайден Панеттьер в главных ролях, созданный и производимый Кэлли Хоури при участии Эр Джея Катлера, Ди Джонсон, Джима Пэрриота, Стива Бюкхэннана и Конни Бриттон. Альбом был выпущен 11 декабря 2012 года на лейбле Big Machine Records и в целом хорошо был принят критиками. Он дебютировал с 14 строчки в чарте US Billboard 200, с 4 места в Top Country Albums и возглавил чарт саундтреков с продажами 56,000 копий в первую неделю релиза.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Нэшвилл (телесериал)
Саундтреки на английском языке
Саундтреки 2012 года
Дебютные альбомы 2012 года